Torsåkers landskommun kan syfta på:
Torsåkers landskommun, Gästrikland (1863-1970)
Torsåkers landskommun, Södermanland (1863-1951)
Torsåkers landskommun, Ångermanland (1863-1951)